FJD – codice valutario ISO 4217 del Dollaro delle Figi, valuta delle Figi